Бабинки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Бабинки — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Бабинки — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Бабинки — село в городском округе Шаховская Московской области.